Il singolare del torneo di tennis Naples Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Gisbert Schultze che ha battuto in finale Karsten Braasch 7-5, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Witsken (secondo turno)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Roberto Azar (primo turno)
 Karsten Braasch (finale)

 Assente
 DefaultDaniel Vacek (secondo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Christian Saceanu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1992